Knattspyrnufélag Reykjavíkur er en islandsk fodboldklub hjemmehørende i Reykjavik. De har islandsk mesterskabsrekord, med ikke færre end 24 vundne mesterskaber.

Titler 
 Islandske mesterskaber (27): 1912, 1919, 1926, 1927, 1928, 1929, 1931, 1932, 1934, 1941, 1948, 1949, 1950, 1952, 1955, 1959, 1961, 1963, 1965, 1968, 1999, 2000, 2002, 2003, 2011, 2013, 2019
 Islandske pokalturnering (14): 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1966, 1967, 1994, 1995, 1999 og 2008,2011,2012,2014

Fodboldklubber i Island
Etableret i 1899
Kultur i Reykjavik